Гийом де Крой (; 1 декабря 1527, Бенш — 1 августа 1565, Ранти), маркиз де Ранти, пэр Эно — офицер Габсбургских Нидерландов, участник Итальянских войн.

Третий сын Филиппа II де Кроя и Анны де Крой.

Виконт де Бурбур, сеньор де Шьевр, Купель, Нёмезон, Мёлан и прочее.

Полковник терсио из 1 000 шеволежеров, которым храбро командовал при осадах Нуайона, Линьи, Дуллана и Эдена, а также в битве при Гравелине.

В 1555—1559 был великим конюшим штатгальтера Габсбургских Нидерландов герцога Эммануэля Филиберта Савойского.

В 1559 на капитуле в Генте принят Филиппом II в рыцари ордена Золотого руна.

Умер в своем замке Ранти, и был погребен в церкви Шьевра.

Семья 

Жена (1555): Анна ван Ренессе (12.12.1533—11.11.1586), дочь Яна ван Ренессе, сеньора ван Элдерен, и Элизабет фон Нассау

Дочь:

 Анна де Крой (ум. 13.05.1608), маркиза де Ранти, и прочее. Муж 1): Эммануэль-Филибер де Лален (1557—1590), сеньор де Монтиньи; 2) (30.06.1592): Филипп де Крой (ум. 1612), граф де Сольр

Литература 

 , pp. 640—641 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 33 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 575

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d'Or  — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D'OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Дом де Крой
Участники Итальянских войн